Ontploffingsmotor wordt in de techniek in verschillende, aan elkaar verwante betekenissen gebruikt:
als synoniem voor verbrandingsmotor
als synoniem voor mengselmotor of ottomotor. In dit geval gebruikt men de term verbrandingsmotor enkel voor dieselmotoren